

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Nad Stawem – część wsi Skotniki w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Nad Stawem – część wsi Stale w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Nad Stawem – część wsi Mikołajki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik
 Nad Stawem – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin

Zobacz też 
 Za Stawem